Kairos — студійний альбом 2011-го гурту Sepultura
 Kairos — студійний альбом 2006-го Ольги Богомолець

Див. також 
 Кайрос (значення)